Krasnaya Sloboda kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qırmızı Qəsəbə, ort, Quba,

Belarus 

 Tjyrvonaja Slabada, ort, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar